Bencze László (1907–1992) festő, grafikus
 Bencze László (1949–2014) fotóművész
 Bencze László (1962) kémikus
 Bencze László (1933-2022) hadtörténész

Jegyzetek